Station Bouwel is een onbemand spoorwegstation (of stopplaats) langs spoorlijn 15 in Bouwel, een deelgemeente van de gemeente Grobbendonk. In Bouwel stoppen tijdens de week enkel stoptreinen en piekuurtreinen. Tijdens het weekend wordt het station bediend door de IC-trein Antwerpen-Turnhout omdat er dan geen L-treinen rijden.

Treindienst

Reizigerstellingen
De grafiek en tabel geven het gemiddeld aantal instappende reizigers weer op een week-, zater- en zondag.

Bouwel
Grobbendonk